El término tangara encapuchada puede referirse a:

 tangara encapuchada: el nombre común de la especie de ave Nemosia pileata adoptado por la Sociedad Española de Ornitología;
 tángara o tangará encapuchada, un nombre común de la especie de ave Stilpnia cyanoptera.